

Patronymie 
 Wilhelm Lorenz (1886-1918) est un astronome allemand.
 Wilhelm Lorenz (1894-1943) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.